Anderwelt/Anderswelt stehen für:

 Keltische Anderswelt, Wohnort von Personen in der keltischen Mythologie
 Eine andere Wahrnehmungsebene im Schamanismus
 ein Synonym für Jenseits bzw. Unterwelt

 als Eigenname
 Anderswelt (Album), Album von Schandmaul (2008)
 Erlebnispark Anderswelt in Heidenreichstein, Niederösterreich
 Anderswelt-Trilogie, Romanwerk von Alban Nikolai Herbst (1998–2013)